Franchetti puede hacer referencia a:

Alberto Franchetti, compositor italiano.
Giuseppe Franchetti, empresario y filántropo italiano.
Leopoldo Franchetti, economista italiano.
Raimondo Franchetti, explorador italiano.